Об'єкти NGC
Персей (сузір'я)
Галактики